Арбитра́жное судопроизво́дство, арбитра́жный проце́сс — урегулированная арбитражно-процессуальным законодательством, деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и других участников судебного производства, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-предпринимателей. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Термин «арбитражное судопроизводство» был официально включен в Конституцию Российской Федерации в 2020 году.

Задачи арбитражного судопроизводства 
Задачи арбитражного процесса сформулированы в ст. 2 (Задачи судопроизводства в арбитражных судах) Арбитражного процессуального кодекса и ст.5 (Основные задачи арбитражных судов в Российской Федерации) ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

В АПК перечислены следующие задачи:
 защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
 обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
 укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 формирование уважительного отношения к закону и суду;
 содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

В ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» содержатся ещё две задачи:
 защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Виды арбитражного судопроизводства 
Виды арбитражного судопроизводства — порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп дел в арбитражных судах.

В первом российском Арбитражном процессуальном кодексе 1992 года было предусмотрено только исковое производство. В последующем, с принятием АПК в 1995 года, вдобавок к нему было включено ещё особое производство. Современный АПК содержит более дифференцированный состав арбитражного процесса:
 исковое производство (разд. III и IV АПК РФ);
 производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (административное судопроизводство) (разд. III АПК РФ);
 особое производство (гл. 27 АПК РФ);
 производство по делам о несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК РФ);
 производство по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК РФ);
 упрощенное производство (гл. 29 АПК РФ);
 приказное производство (гл. 29.1 АПК РФ);
 иные производства (гл. 30 и 31 АПК РФ):
а) Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия в отношении третейского суда

б) Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений

Стадии арбитражного судопроизводства 
Стадия арбитражного процесса — это совокупность процессуальных действий, осуществляемых в определенной законом последовательности и направленных на достижение процессуальной цели.

Стадии можно подразделить на две группы, которые в свою очередь делятся на несколько подгрупп.

1) производство в суде первой инстанции:

 возбуждение производства по делу (ст. 125—127 АПК РФ);
 подготовка дела к судебному разбирательству (ст. 133—137 АПК РФ);
 судебное разбирательство (ст. 152—176 АПК РФ).

2) стадии по пересмотру судебных актов:

 производство в арбитражном суде апелляционной инстанции;
 производство в арбитражном суде кассационной инстанции;
 производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора;
 производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
 стадия исполнения судебных актов.

Принципы арбитражного судопроизводства 
Принципы арбитражного процесса — это закрепленные в арбитражном законодательстве руководящие начала и основополагающие идеи, касающиеся отправления правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Различают две основные группы принципов арбитражного процесса:

1) организационно-функциональные принципы — определяют устройство и функционирование арбитражных судов.

К ним относятся:
 принцип назначаемости судей;
 принцип сочетания единоличного и коллегиального состава арбитражного суда при рассмотрении дела;
 принцип независимости судей арбитражных судов;
 принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом;
 принцип гласности;
 принцип государственного языка судопроизводства в арбитражном суде.

2) функциональные принципы — определяют процессуальную деятельность суда и участников процесса при рассмотрении и разрешении дел.

В их число входят:
 принцип диспозитивности;
 принцип состязательности;
 принцип процессуального равноправия сторон;
 принцип непосредственности;

См. также 
 Арбитражное процессуальное право
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
 Арбитражный суд
 Судебная инстанция
 Процессуальная форма

Литература

Нормативная литература 
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
 Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российский федерации»

Учебная литература 
 Большой юридический словарь. В. Н. Додонов, В. Д. Ермаков, М. А. Крылова, А. В. Палаткин, В. П. Панов. М: Издательство: Инфра-М, 2001. — 790 с.
 Лекции по арбитражному процессу

Ссылки 
 Арбитражное судопроизводство — статья из юридической энциклопедии.

Арбитраж
Процессуальное право